A Szitamon (vagy Szatamon, s3.t-ỉmn; „Ámon leánya”) ókori egyiptomi női név. Férfi változata: Sziamon. Híres viselői:

Személynévként
 Ahmesz-Szitamon, I. Jahmesz leánya (XVIII. dinasztia)
 Szitamon, III. Amenhotep leánya (XVIII. dinasztia)
 Szitamon, II. Ramszesz leánya (XIX. dinasztia), lásd: II. Ramszesz gyermekeinek listája

Uralkodói névként
 Karomama Meritmut (Szitamon Mutemhat), Ámon isteni felesége (XXII. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek